

1951 
Massacre en Corée (), huile sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
Faune (), sculpture en terre blanche, figure modelée et rapportée, décor aux engobes (), Musée national Picasso-Paris
La Guenon et son petit (), sculpture en plâtre, céramique, deux petites autos et métal (), Musée national Picasso-Paris
Insecte, récipient de stockage : terre cuite blanche, jetée (éléments attachés), incisée, peinte avec des feuillets et des oxydes, vitrant (), Musée Picasso, Málaga
Tête (pour La Femme en robe longue), sculpture en bronze peint sur socle sur bois, fonderie Godard (édité entre  et ), (), Musée national Picasso-Paris

1952 
Crâne de chèvre, bouteille et bougie (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Étude pour La Guerre et la Paix ( mai), crayon graphite gras et sec sur papier (), Musée national Picasso-Paris
Paloma et sa poupée (), lithographie ()
La Guerre et la Paix ()
Portrait de Madame H. P., huile Ripolin sur contreplaqué ()
Vase aux chèvres (), céramique, Musée des Beaux-Arts de Lyon

1953 
Chouette -), terre blanche avec décor aux engobes et incisions, Musée national Picasso-Paris
Crâne de chèvre, bouteille et bougie (-), sculpture de bronze, fonderie C. Valsuani (), Museum of Modern Art, New York
Crâne de chèvre, bouteille et bougie (- ), sculpture de bronze peint, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris
La Grue (- ), sculpture en pièces de métal (pelle, fourchette, robinet de gaz), tige d'osier et plâtre sur socle en bois (), Musée national Picasso-Paris
La Grue (- ), sculpture de bronze peint, fonderie C. Valsuani (), Museum Berggruen, Berlin
Le Liseuse (- ), sculpture de bronze peint, fonderie C. Valsuani (), Centre Pompidou, Paris
Le Liseuse (- ), sculpture en pièces de métal (clou, vis), bois et plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Le Liseuse (), huile sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme (), sculpture en terre blanche, éléments tournés et assemblés, décor à l'engobe noir (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise dans un fauteuil sur fond blanc (), huile sur toile, collection particulière
Le Fumeur (), huile sur toile, collection particulière
L'Ombre (), huile et fusain sur toile (), Musée national Picasso-Paris
 29 coupelles sur la tauromachie, céramiques (diamètre de ), Musée d'art moderne de Céret
Le Déjeuner ()
Femme debout, sculpture en bois peint, métal et plâtre (), collection particulière
Femme assise en costume vert, huile sur toile (), collection particulière
Nu dans l'atelier, huile sur toile ()

1954 
Sylvette de profil (), crayon sur papier
Pichet : peintres et modèles (), (hauteur ), Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Marseille
Jacqueline aux mains croisées (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Femme accroupie (), huile et Ripolin sur toile (), collection particulière
Claude dessinant, Françoise et Paloma, Vallauris, huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Jacqueline assise, huile sur toile (), Musée Picasso, Málaga
Jacqueline au rocking-chair, Pinacothèque de Paris
Madame Z ou Jacqueline aux fleurs, collection particulière
Sylvette, sculpture en tôle découpée, pliée et peinte recto verso (), collection particulière européenne

1955 
La Caisse à remords (-), suite de quarante-cinq eaux-fortes et pointes sèches, numérotées au crayon (), collection particulière.
La Guenon et son petit (- ), sculpture en bronze (), Fonderie C. Valsuani , Museum of Modern Art
Les Femmes d'Alger (J) (), huile sur toile, collection particulière
Les Femmes d'Alger (), huile sur toile (), collection Ezra et David Nahmad.
Études pour Les Femmes d'Alger, d'après Delacroix, plume et encre de Chine sur papier (), Musée national Picasso-Paris
Jacqueline assise
Jacqueline en costume turc

1956 
Femme à la toilette (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Femme dans un rocking-chair (), huile sur toile, collection particulière
Passe de cape, huile sur toile (), Musées de Belfort, donation Maurice Jardot

1957 
Carreau décoré de deux personnages dont un musicien (), sculpture en terre rouge chamottée, décor au pastel et à l'engobe noir sous couverte (), Musée national Picasso-Paris
Buste de femme, sculpture en carton découpé et plié, mine de plomb (), Musée national Picasso-Paris
Masque de femme (), sculpture en bronze peint en blanc, fonderie C. Valsuani (édité en ()), (), Musée national Picasso-Paris
58 œuvres sur Les Ménines de Diego Vélasquez
Las Palomas
Portrait de Jacqueline, huile sur panneau (), collection particulière
Tête de femme, sculpture en bois découpé et peint (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, sculpture en carton découpé, pastel gras et crayon graphite (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, sculpture en tôle découpée et peinte (), Musée national Picasso-Paris
Tomette décorée d'une bacchanale : musicien, danseur et buveur (), sculpture en terre rouge chamottée, décor aux engobes (), Musée national Picasso-Paris
Tomette hexagonale décorée de trois personnages : musicien, danseur et spectateur (), sculpture en terre rouge chamottée, décor au pastel sous couverte au pinceau (), Musée national Picasso-Paris
Tomette hexagonale décorée d'un danseur et d'un musicien (), sculpture en terre rouge, décor aux engobes (), Musée national Picasso-Paris

1958 
Portrait de femme (), fusain et crayons de couleur sur tambourin.
Mains aux fleurs ()
Nature morte à la tête de taureau ( - ), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Tête, sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris
Tête, boîte en bois, clous, boutons, plâtre peint et résine synthétique peinte montée sur assiette en céramique (), Museum of Modern Art, New York

1959 
La Femme enceinte :  état (-), sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris
Nu accroupi (21-), huile sur toile, collection particulière
 Groupe de sculptures Les Baigneurs (), bronze, fonderie C. Valsuani (édités entre  et ), Musée national Picasso-Paris :
La Plongeuse ()
L'Homme aux mains jointes ()
L'Homme-fontaine ()
L'Enfant ()
La Femme aux bras écartés ()
Le Jeune Homme ()
Chien au buffet Henri II, huile sur toile (), collection particulière
Illustration du livre La Tauromaquia, du torero Pepe Hillo, éditions Gustavo Gili, Barcelone. Un sténogramme, version moderne de La Tauromaquía de Goya (), accompagné de 26 aquatintes.
Le Village de Vauvenargues II, huile et Ripolin sur toile ()

1960 
Tête de femme (Fernande) (), sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani, éditée en (), collection particulière
Tête de femme (Fernande) (), sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani, éditée en -(), Museum Berggruen, Berlin
Le Buffet de Vauvenargues (-), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Le Déjeuner sur l'herbe (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Paysage de Cannes au crépuscule (), huile sur toile ), Musée d'art moderne Grand-Duc Jean
Trois colombes (), huile sur toile (), Musée Picasso, Málaga
Femme assise dans un fauteuil (), huile sur toile, collection particulière
 pythique de Pindare, texte grec et traduction de Jean Beaufret ; livre édité par Pierre-André Benoit, comportant quatre pointes sèches originales de Picasso ; épreuves originales, Musée Pierre-André-Benoit, Alès

Notes et références 
 Pour les références bibliographiques complètes, voir Liste des œuvres de Pablo Picasso 

Picasso
Œuvre des années 1950